L’Homme debout construisant un mur, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A35.
Il est translitéré ḳd.

C'est aussi un déterminatif des termes qui leurs sont synonyme.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 .
 
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique